|-
| 6901 Roybishop || 1989 PA || 2 august 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6902 Hideoasada ||  || 26 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 6903 || 1989 XM || 2 decembrie 1989 ||  || 
|-
| 6904 McGill ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6905 Miyazaki || 1990 TW || 15 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 6906 Johnmills || 1990 WC || 19 noiembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6907 Harryford || 1990 WE || 19 noiembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6908 Kunimoto ||  || 24 noiembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 6909 Levison ||  || 19 ianuarie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6910 Ikeguchi || 1991 FJ || 17 martie 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 6911 Nancygreen || 1991 GN || 10 aprilie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6912 Grimm ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6913 Yukawa ||  || 31 octombrie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 6914 Becquerel || 1992 GZ || 3 aprilie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, , H. E. Holt
|-
| 6915 || 1992 HH || 30 aprilie 1992 ||  || , 
|-
| 6916 Lewispearce || 1992 OJ || 27 iulie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6917 ||  || 29 martie 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 6918 Manaslu ||  || 20 martie 1993 ||  || , 
|-
| 6919 Tomonaga || 1993 HP || 16 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 6920 Esaki || 1993 JE || 14 mai 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 6921 Janejacobs || 1993 JJ || 14 mai 1993 || Kushiro || , 
|-
| 6922 Yasushi ||  || 27 mai 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 6923 Borzacchini || 1993 SD || 16 septembrie 1993 ||  || 
|-
| 6924 Fukui || 1993 TP || 8 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 6925 Susumu ||  || 24 octombrie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 6926 ||  || 1 septembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 6927 Tonegawa ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 6928 Lanna ||  || 11 octombrie 1994 || Kleť || 
|-
| 6929 Misto || 1994 UE || 31 octombrie 1994 ||  || 
|-
| 6930 ||  || 7 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 6931 Kenzaburo ||  || 4 noiembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 6932 Tanigawadake || 1994 YK || 24 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6933 Azumayasan || 1994 YW || 28 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6934 ||  || 25 decembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 6935 Morisot || 4524 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6936 Cassatt || 6573 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6937 Valadon || 1010 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6938 Soniaterk || 5140 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6939 Lestone ||  || 22 septembrie 1952 || Mount Wilson || 
|-
| 6940 ||  || 19 aprilie 1972 ||  || 
|-
| 6941 Dalgarno || 1976 YA || 16 decembrie 1976 ||  || 
|-
| 6942 Yurigulyaev ||  || 16 decembrie 1976 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6943 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6944 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6945 Dahlgren ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 6946 ||  || 15 septembrie 1980 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 6947 Andrewdavis ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6948 Gounelle ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6949 Zissell || 1982 RZ || 11 septembrie 1982 ||  || 
|-
| 6950 Simonek || 1982 YQ || 22 decembrie 1982 || Haute Provence || 
|-
| 6951 ||  || 16 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6952 Niccolò || 1986 JT || 4 mai 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6953 Davepierce ||  || 1 august 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6954 Potemkin ||  || 4 septembrie 1987 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 6955 Ekaterina ||  || 25 septembrie 1987 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 6956 Holbach ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6957 || 1988 HA || 16 aprilie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 6958 ||  || 13 octombrie 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6959 Mikkelkocha ||  || 3 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 6960 ||  || 4 ianuarie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6961 Ashitaka || 1989 KA || 26 mai 1989 || Mishima || , 
|-
| 6962 Summerscience || 1990 OT || 22 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6963 ||  || 27 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6964 Kunihiko ||  || 15 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 6965 Niyodogawa ||  || 11 noiembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 6966 Vietoris ||  || 13 septembrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 6967 ||  || 11 noiembrie 1991 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 6968 ||  || 11 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 6969 Santaro ||  || 4 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 6970 Saigusa ||  || 10 ianuarie 1992 || Kiyosato || S. Otomo
|-
| 6971 Omogokei || 1992 CT || 8 februarie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 6972 Helvetius ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6973 Karajan || 1992 HK || 27 aprilie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 6974 Solti || 1992 MC || 27 iunie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6975 Hiroaki || 1992 QM || 25 august 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 6976 Kanatsu ||  || 23 mai 1993 || Kiyosato || S. Otomo
|-
| 6977 Jaucourt ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6978 Hironaka || 1993 RD || 12 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 6979 Shigefumi || 1993 RH || 12 septembrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 6980 Kyusakamoto ||  || 16 septembrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 6981 Chirman ||  || 15 octombrie 1993 || Bassano Bresciano || Bassano Bresciano
|-
| 6982 ||  || 16 octombrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6983 Komatsusakyo || 1993 YC || 17 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6984 Lewiscarroll || 1994 AO || 4 ianuarie 1994 || Fujieda || , T. Urata
|-
| 6985 ||  || 31 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 6986 Asamayama || 1994 WE || 24 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6987 Onioshidashi || 1994 WZ || 25 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6988 ||  || 28 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 6989 Hoshinosato ||  || 6 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6990 Toya ||  || 9 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6991 Chichibu || 1995 AX || 6 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6992 Minano-machi ||  || 27 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6993 ||  || 28 ianuarie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 6994 ||  || 28 ianuarie 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6995 Minoyama ||  || 24 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6996 Alvensleben || 2222 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6997 Laomedon || 3104 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6998 Tithonus || 3108 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6999 Meitner || 4379 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7000 Curie || 1939 VD || 6 noiembrie 1939 ||  || 
|-